EuroTeQ je jednou ze čtyř Evropských univerzitních aliancí působících v ČR.

Činnost 
EuroTeQ nabízí studentům svých škol nové výukové formáty, například EuroTeQ Collider, při kterém studentské týmy soutěží v řešení problému navržených průmyslovými partnery.

Studenti všech zúčastněných škol si také mohou zapisovat předměty ze společného katalogu předmětů a získat tak během studia širší mezinárodní zkušenost.

Členské university 
EuroTeQ má šest řádných členů a řadu členů přidružených. Řádnými členy je šest technických univerzit.

Řádní členové 

Technická univerzita v Mnichově (TUM)
 Dánská technická universita (DTU)
 Technická universita Eindhoven (TU/e)
 Ecole polytechnique (l'X)
 Technická universita v Tallinu (TalTech).
 České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)

Přidružení členové 

 Ecole Polytechnique Federale Lausanne (EPFL)
 Israelský Technologický Institut (Technion)

Historie 
EuroTeQ vznikl na půdorysu sdružení EuroTech, které přizvalo v roce 2018 ČVUT a TalTech k vytvoření společného projektu Evropské univerzitní aliance. Projekt se rozběhl od 1. listopadu 2020.